Евге́ний Алекса́ндрович Сли́вкин (род. 1955, Ленинград) — русский поэт. Получил диплом инженера-механика. В 1980 году поступил на заочное отделение Московского Литературного института имени А. М. Горького, а в 1993 году уехал в США и поступил в аспирантуру при кафедре славистики Иллинойского университета, где защитил докторскую диссертацию по русской литературе XIX в.. Работал в Оклахомском и Денверском университетах; с 2018 г. преподаёт на кафедре иностранных и классических языков и литератур Вирджинского политехнического института.

Юлия Качалкина, рецензируя в журнале «Арион» книгу Сливкина «Сад в прерии», так описывает его поэтику:

Сливкин обживает классический ландшафт, одомашнивает его — сколачивает заборчики иронии, проявляющейся в кривоватом русскоговорении иноязычных слов (Хеллувин, хужер-земледел, оджибуэи), и посреди обработанной целины проворно раскладывает топчан собственной якобы непричастности. … Герой перебирает болевые точки собственной биографии — встречи и расставания с женщинами, дискредитированные правдой прошедшего времени; положение эмигранта пятой волны, которому не так уж и плохо живется, судя по виду из лирического окна. Сливкин словно репетирует, решая, быть ему человеком частным и мелодраматичным — или историческим и трагедийным. Интерес к тому, что вовне, почтение к театральному заднику в итоге оказывается важнее.

Ту же мысль развивает в журнале «Знамя» Ян Пробштейн:

Во времена постмодернистского дискурса и скепсиса Евгений Сливкин «рифмует» идеи и времена, находя в далеком близкое, будь то судьба В. С. Печерина или разрушенный Иннокентием III Лангедок; а близкое показывает не только художническим взглядом — выпукло и зримо («тюлень лежит, как Пьер Безухов, / схвативший пулю из Лепажа»), — но и в перспективе прошлого и будущего, упирающегося в вечность и в смерть. <…> Между крайностей, меж наковальней истории и молотом современности, ищет поэт аналогов в поисках ответов на нелегкие вопросы.

Эмиль Сокольский пишет о книге Сливкина "Над Америкой Чкалов летит":

Путь Сливкина — опасный: если нет ярко выраженной индивидуальности — получается не более чем гладкость письма, чистописание, неуязвимая «правильность» в духе образцовой, разрешенной советской 

поэзии. Здесь же мы имеем дело с нетипичным взглядом, смысловой сжатостью высказываний, неожиданными поворотами мысли и каким-то особым душевным настроем, не поддающимся копированию, подражанию, развитию. Не вспомню сейчас другого поэта, который так сочетал бы свою боль, говорил о драматичности человеческого существования, стремящегося к исходу, с юмором — то ли беспощадным, то ли смягчающим, то ли попросту — спасительным. (Дети Ра, 5, 2018) 

В рецензии на ту же книгу Даниил Чкония в журнале "Эмигрантская лира" (31, 2020) дает во многом схожую характеристику поэтической манере  автора:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "Сливкин - поэт ярко выраженной интонации. У него трудно найти стихи элегического настроения, хотя такие есть - и они хороши. Но его темперамент проявляется в полных экспрессии, напористых стихотворениях гораздо чаще и убедительней. Он никогда не затягивает свою стихотворную речь, не бывает многословным, стихотворение выстреливает на сильном коротком выдохе. Автор при этом высказывается вполне исчерпывающе - его поэтическая мысль неожиданна и парадоксальна".

Чкония также отмечает, что "версификационная свобода Сливкина безупречна. Она позволяет ему щедро разбрасывать образы и метафоры по стихотворениям, слово у него всегда на точном месте. Музыка стиха наполнена богатой, но не навязчивой аллитерацией".                              

Тот же критик, предваряя публикацию Сливкина в журнале "Эмигранская лира" (33, 2021), пишет: "Евгений Сливкин - поэт своей узнаваемой интонации и своего жеста (...) Он переключает регистры, неожиданно взрывая динамику развития стихотворения, своеобразно совмещает иронию с острой пронзительной болью, тем самым добиваясь впечатляющего воздействия на читательское восприятие! Метафоры и поэтические образы словно рождаются на наших глазах, звук точен, словарь широк. Темперамент зашкаливает".                                                                                          

Анатолий Либерман высказывается о поэзии Сливкина в журнале "Мосты":

Сливкин несентиментален, но со всеми страждущими он одной крови. А стихи его, среди прочего, — потому настоящая поэзия, что их нельзя пересказать прозой.  (Мосты, 63, 2019)  

Виктор Дмитриев в рецензии на книгу поэта  "Обреченный снег" считает, что "В умении Сливкина всматриваться и видеть подспудное трагическое течение жизни – секрет необычайной глубины и метафоричности его поэзии"  (Ex Libris Независимая газета, 16, 12, 20 )

Книги стихов 
 Птичий консул. — Л.: Советский писатель, 1990.
 Аллея дважды сгинувших героев. — СПб., Две столицы,1992
 Сад в прерии. — СПб.: Пушкинский фонд, 2004.
 Оборванные связи. — М.: Водолей, 2012.
Над Америкой Чкалов летит  — М. Образ, 2018 
Обречённый снег  — NY: Littera Publishing 2020

Источники

Ссылки 
 
 
 Рецензия Бориса Кутенкова на книгу Евгения Сливкина «Оборванные связи»: "http://prochtenie.ru/keywords/Евгений%20Сливкин
 Виктор Дмитриев «Быть, чтобы не быть» о книге Евгения Сливкина «Оборванные связи» («Новый мир» 2012,6:)http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2012/6/d19.html

Поэты России
Родившиеся в 1955 году
Персоналии по алфавиту
Русские поэты США